Происхождение имени Эрика: Имя древнегерманское, это женская форма имени Эрик (Эрих). Означает — «обладающая благородством», «правительница».
Существует также вторая версия происхождения имени Эрика. Согласно ей имя "Эрика" древнескандинавского происхождения, означает «богатая», «могущественная»..

Известные носители 
 Эрика Герцег - солистка украинской поп - группы ВиаГра.
 Эрика Дюранс — канадская актриса.
 Эрика Кремер — немецкий физико-химик.
 Эрика Манн — немецкая актриса.
 Эрика Селеш — участница Венгерского восстания 1956 года.
 Эрика Тода — японская актриса.
  — немецкая переводчица. В честь неё названа разновидность глагола эрикатив.
 Эрика Элениак — американская актриса.
 Эрика Эллисон — американская эротическая модель и актриса.

Примечания 

Женские имена
Немецкие женские имена